TV10 (1989), eerste Nederlandse commerciële televisiestation dat wilde gaan uitzenden vanaf oktober 1989
 TV10 Gold, televisiezender van Wegener Arcade
 TV10 (1996-1998), televisiezender van Wegener Arcade en later Saban
 TV 10 (digitaal), digitaal televisiekanaal van SBS Broadcasting dat oorspronkelijk in het najaar van 2005 met uitzenden zou beginnen, maar dit gebeurde uiteindelijk niet

Overige
 Tien (voorheen Talpa), een door John de Mol opgerichte televisiezender (sinds 2007 door RTL Nederland overgenomen en omgedoopt tot RTL 8)
 RTV10 (afkorting van Royaal TV), een regionale commerciële zender in Noord-Brabant